Sundajska Wikipedia – edycja językowa Wikipedii tworzona w języku sundajskim. Wersja ta liczy obecnie  artykułów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku sundajskim

Edycje językowe Wikipedii